Объект 263 — советский проект тяжёлой ПТ-САУ.

История создания 

Машина создавалась в Особом конструкторском бюро танкостроения (ОКБТ) Ленинградского завода имени Кирова в 1950 - 1951 гг. Ведущим инженером эскизного проекта был назначен В. С. Старовойтов. Под его руководством был выполнен эскизный проект в трёх вариантах и деревянный макет машины в натуральную величину. Однако затем работы по машине были прекращены.

Описание конструкции 

Машина создавалась на шасси танка  ИС-7. В бронированной рубке машины устанавливалось 130-мм корабельное орудие.

Вооружение 

В качестве основного вооружения использовалась 130-мм пушка С-70А, разработанная в Центральном артиллерийском конструкторском бюро, главным конструктором являлся В. Г. Грабин. Скорострельность пушки составляла от 1 до 1,5 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект составлял 14 выстрелов.

В компьютерных играх 
В MMO-игре World of Tanks ПТ-САУ присутствует в качестве прокачиваемой машины 9-го уровня советского дерева развития.

В MMO-играх World of Tanks Blitz и World of Tanks Console ПТ-САУ присутствует в качестве прокачиваемой машины 10-го уровня советского дерева развития.

Примечания

Литература 

 
 
 

Артиллерия калибра 130 мм
Истребители танков
Неосуществлённые проекты создания советской бронетехники
Самоходная артиллерия по алфавиту
Самоходная артиллерия СССР
Штурмовые орудия
Танки СССР